Marek Siudym – polski aktor
 Marek Siudym – współautor Sondy